Garger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst von Garger (1893–1948), österreichischer Kunsthistoriker und Archäologe
 Kurt Garger (* 1960), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch: Karger